Смоле́нск-Сортиро́вочный — узловая железнодорожная станция Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в Заднепровском районе города Смоленска.

По характеру работы — сортировочная, по объёму — внеклассная, по схеме путевого развития — двухсторонняя.

Количество парков — 5:
 Парк «А» — чётный приёмо-отправочный, 5 путей
 Парк «Ж» — чётный приёмо-отправочный, 6 путей
 Парк «В» — нечётный приёмо-отправочный, 5 путей
 Парк «Д» — нечётный приёмо-отправочный, 4 пути
 Парк «С» — сортировочный, 19 путей

Пригородные поезда

Примечания

Литература

Ссылки 
 Расписание по станции Смоленск-Сортировочный. Яндекс.Расписания.

Внеклассные станции
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Сортировочные станции
Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Транспорт Смоленска
Узловые железнодорожные станции